Eugen Ehmann ist der Name folgender Personen:

* Eugen Ehmann (Fußballspieler) (1945–1995), deutscher Fußballspieler
 Eugen Ehmann (Maler) (1887–1963), deutscher Maler und Architekt
 Eugen Ehmann (Regierungspräsident) (* 1958), deutscher Jurist und bayerischer Beamter, Regierungspräsident von Unterfranken